Финал Лиги Европы УЕФА 2011 года — финальный матч розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2010/11, 40-го сезона в истории Кубка УЕФА и 2-го сезона в истории Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 18 мая 2011 года, на стадионе «Дублин Арена» в Дублине. В матче встретились португальские «Порту» и «Брага». Решение о стадионе финала Лиги Европы УЕФА 2011 года было принято 29 января 2009 года. Претендентов на проведение финального матча было двое: «Эмирейтс» в Лондоне и «Авива» в Дублине. Но после того как финал Лиги чемпионов УЕФА в 2011 году было решено провести на «Уэмбли», УЕФА выбрал ирландский стадион, чтобы избежать двух финалов европейских турниров в одном городе.

Путь к финалу

Отчёт о матче

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2010/2011

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2011
Лига Европы УЕФА
Май 2011 года
Лига Европы УЕФА 2011
Лига Европы УЕФА 2010/2011
События 18 мая
Международные спортивные соревнования в Дублине
Спорт в Ирландии в 2011 году
Спорт в Португалии в 2011 году